Список всех описанных видов пауков семейства Scytodidae на ноябрь 2014 года. Разновидность типа каждого рода отмечена буквой T.

Dictis 
Dictis L. Koch, 1872
 Dictis denticulata Dankittipakul & Singtripop, 2010 — Таиланд
 Dictis elongata Dankittipakul & Singtripop, 2010 — Таиланд
 Dictis ganeshi Keswani, 2015 — Индия
 Dictis mumbaiensis Ahmed et al., 2015 — Индия
 Dictis striatipes L. Koch, 1872T — от Китая до Австралии
 Dictis thailandica Dankittipakul & Singtripop, 2010 — Таиланд

Scyloxes 
Scyloxes Dunin, 1992
 Scyloxes asiatica Dunin, 1992T — Таджикистан

Scytodes 
Scytodes Latreille, 1804
 Scytodes adisi Rheims & Brescovit, 2009 — Бразилия
 Scytodes aethiopica Simon, 1907 — Эфиопия
 Scytodes affinis Kulczynski, 1901 — Эфиопия
 Scytodes aharonii Strand, 1914 — Израиль
 Scytodes akytaba Rheims & Brescovit, 2006 — Бразилия
 Scytodes alayoi Alayon, 1977 — Мексика, Куба
 Scytodes albiapicalis Strand, 1907 — Китай
 Scytodes alcomitzli Rheims, Brescovit & Duran-Barron, 2007 — Мексика
 Scytodes alfredi Gajbe, 2004 — Индия
 Scytodes altamira Rheims & Brescovit, 2000 — Бразилия
 Scytodes annulipes Simon, 1907 — Алжир, Тунис, Ливия
 Scytodes antonina Rheims & Brescovit, 2009 — Бразилия
 Scytodes apuecatu Rheims & Brescovit, 2006 — Бразилия
 Scytodes arboricola Millot, 1946 — Кот-д’Ивуар
 Scytodes arenacea Purcell, 1904 — Южная Африка
 Scytodes armata Brescovit & Rheims, 2001 — Коста-Рика
 Scytodes aruensis Strand, 1911 — Ару
 Scytodes arwa Rheims, Brescovit & van Harten, 2006 — Йемен, Иран
 Scytodes atlacamani Rheims, Brescovit & Duran-Barron, 2007 — Мексика
 Scytodes atlacoya Rheims, Brescovit & Duran-Barron, 2007 — Мексика
 Scytodes atlatonin Rheims, Brescovit & Duran-Barron, 2007 — Мексика
 Scytodes auricula Rheims & Brescovit, 2000 — Бразилия
 Scytodes balbina Rheims & Brescovit, 2000 — Бразилия
 Scytodes becki Rheims & Brescovit, 2001 — Бразилия
 Scytodes bergeri Strand, 1915 — Намибия
 Scytodes bertheloti Lucas, 1838 — от Средиземноморья до Туркменистана, Сейшеллы
 Scytodes bilqis Rheims, Brescovit & van Harten, 2006 — Йемен
 Scytodes blanda Bryant, 1940 — Куба
 Scytodes bocaina Rheims & Brescovit, 2009 — Бразилия
 Scytodes bonito Rheims & Brescovit, 2009 — Бразилия
 Scytodes brignolii Rheims & Brescovit, 2009 — Бразилия
 Scytodes broomi Pocock, 1902 — Южная Африка
 Scytodes caffra Purcell, 1904 — Южная Африка
 Scytodes caipora Rheims & Brescovit, 2004 — Бразилия
 Scytodes camerunensis Strand, 1906 — Камерун
 Scytodes canariensis Wunderlich, 1987 — Канарские острова
 Scytodes caratinga Rheims & Brescovit, 2009 — Бразилия
 Scytodes caure Rheims & Brescovit, 2004 — Бразилия
 Scytodes cavernarum Roewer, 1962 — Малайзия
 Scytodes cedri Purcell, 1904 — Южная Африка
 Scytodes cellularis Simon, 1907 — Конго
 Scytodes championi F. O. Pickard-Cambridge, 1899 — от Мексики до Бразилии
 Scytodes chantico Rheims, Brescovit & Duran-Barron, 2007 — Мексика
 Scytodes chapeco Rheims & Brescovit, 2009 — Бразилия
 Scytodes chiconahui Rheims, Brescovit & Duran-Barron, 2007 — Мексика
 Scytodes chiquimula Brescovit & Rheims, 2001 — Гватемала
 Scytodes chopim Rheims & Brescovit, 2009 — Бразилия
 Scytodes clavata Benoit, 1965 — Конго
 Scytodes cogu Brescovit & Rheims, 2001 — Коста-Рика
 Scytodes congoanus Strand, 1908 — Конго
 Scytodes constellata Lawrence, 1938 — Южная Африка
 Scytodes coronata Thorell, 1899 — Западная Африка
 Scytodes cotopitoka Rheims et al., 2005 — Бразилия
 Scytodes cubensis Alayon, 1977 — Куба, Тринидад
 Scytodes curupira Rheims & Brescovit, 2004 — Бразилия
 Scytodes darlingtoni Alayon, 1977 — Куба
 Scytodes diminuta Valerio, 1981 — Коста-Рика
 Scytodes dissimulans Petrunkevitch, 1929 — Пуэрто-Рико
 Scytodes dollfusi Millot, 1941 — Кот-д’Ивуар
 Scytodes domhelvecio Rheims & Brescovit, 2009 — Бразилия
 Scytodes dorothea Gertsch, 1935 — США
 Scytodes drakensbergensis Lawrence, 1947 — Южная Африка
 Scytodes eleonorae Rheims & Brescovit, 2001 — Бразилия
 Scytodes elizabethae Purcell, 1904 — Южная Африка
 Scytodes farri Alayon, 1985 — Ямайка
 Scytodes flagellata Purcell, 1904 — Южная Африка
 Scytodes florifera Yin & Xu, 2012 — Китай
 Scytodes fourchei Lessert, 1939 — Центральная и Восточная Африка
 Scytodes fusca Walckenaer, 1837 — Тропики
 Scytodes genebra Rheims & Brescovit, 2009 — Бразилия
 Scytodes gertschi Valerio, 1981 — Панама
 Scytodes gilva (Thorell, 1887) — Индия, Мьянма
 Scytodes globula Nicolet, 1849 — Боливия, Бразилия, Аргентина, Уругвай, Чили
 Scytodes gooldi Purcell, 1904 — Южная Африка
 Scytodes grammocephala Simon, 1909 — Вьетнам
 Scytodes guapiassu Rheims & Brescovit, 2009 — Бразилия
 Scytodes guttipes Simon, 1893 — Венесуэла, Тринидад
 Scytodes hahahae Rheims & Brescovit, 2001 — Бразилия
 Scytodes humilis L. Koch, 1875 — Эфиопия
 Scytodes iabaday Rheims & Brescovit, 2001 — Бразилия
 Scytodes ilhota Rheims & Brescovit, 2009 — Бразилия
 Scytodes imbituba Rheims & Brescovit, 2009 — Бразилия
 Scytodes immaculata L. Koch, 1875 — Египт
 Scytodes insperata Soares & Camargo, 1948 — Бразилия
 Scytodes intricata Banks, 1909 — от Мексика до Коста-Рики
 Scytodes itabaiana Rheims & Brescovit, 2009 — Бразилия
 Scytodes itacuruassu Rheims & Brescovit, 2006 — Бразилия
 Scytodes itapecerica Rheims & Brescovit, 2009 — Бразилия
 Scytodes itapevi Brescovit & Rheims, 2000 — Бразилия
 Scytodes itzana Chamberlin & Ivie, 1938 — Мексика
 Scytodes itzli Rheims, Brescovit & Duran-Barron, 2007 — Мексика
 Scytodes janauari Brescovit & Hofer, 1999 — Бразилия
 Scytodes jousseaumei Simon, 1907 — Джибути
 Scytodes jurubatuba Rheims & Brescovit, 2009 — Бразилия
 Scytodes jurupari Rheims & Brescovit, 2004 — Бразилия
 Scytodes jyapara Rheims & Brescovit, 2006 — Бразилия
 Scytodes kaokoensis Lawrence, 1928 — Намибия
 Scytodes karrooica Purcell, 1904 — Южная Африка
 Scytodes kinsukus Patel, 1975 — Индия
 Scytodes kinzelbachi Wunderlich, 1995 — Турция, Иордания
 Scytodes lanceolata Purcell, 1904 — Южная Африка
 Scytodes lara Rheims & Brescovit, 2004 — Бразилия
 Scytodes lawrencei Lessert, 1939 — Центральная и Восточная Африка
 Scytodes leipoldti Purcell, 1904 — Южная Африка
 Scytodes leprosula Strand, 1913 — Центральная Африка
 Scytodes lesserti Millot, 1941 — Гвинея
 Scytodes lewisi Alayon, 1985 — Ямайка
 Scytodes lineatipes Taczanowski, 1874 — от Венесуэлы до Парагвая
 Scytodes liui Wang, 1994 — Китай
 Scytodes longipes Lucas, 1844 — Тропики
 Scytodes longipes simplex Franganillo, 1926 — Куба
 Scytodes lorenzoi Alayon, 1977 — Куба
 Scytodes lugubris (Thorell, 1887) — Тропики
 Scytodes luteola Simon, 1893 — Венесуэла
 Scytodes lycosella Purcell, 1904 — Южная Африка
 Scytodes lyriformis Purcell, 1904 — Южная Африка
 Scytodes magna Bristowe, 1952 — Малайзия
 Scytodes major Simon, 1886 — Африка
 Scytodes makeda Rheims, Brescovit & van Harten, 2006 — Йемен, Оман, Иран
 Scytodes mangabeiras Rheims & Brescovit, 2009 — Бразилия
 Scytodes mapia Rheims & Brescovit, 2000 — Бразилия
 Scytodes mapinguari Rheims & Brescovit, 2004 — Бразилия
 Scytodes maquine Rheims & Brescovit, 2009 — Бразилия
 Scytodes maresi Rheims & Brescovit, 2001 — Бразилия
 Scytodes maritima Lawrence, 1938 — Южная Африка
 Scytodes marlieria Rheims & Brescovit, 2009 — Бразилия
 Scytodes maromba Rheims & Brescovit, 2009 — Бразилия
 Scytodes marshalli Pocock, 1902 — Южная Африка
 Scytodes martiusi Brescovit & Hofer, 1999 — Бразилия
 Scytodes mawphlongensis Tikader, 1966 — Индия, Непал, Таиланд
 Scytodes mayahuel Rheims, Brescovit & Duran-Barron, 2007 — Мексика
 Scytodes montana Purcell, 1904 — Южная Африка
 Scytodes multilineata Thorell, 1899 — Западная и Центральная Африка
 Scytodes nambiobyrassu Rheims & Brescovit, 2009 — Бразилия
 Scytodes nambiussu Rheims & Brescovit, 2006 — Бразилия
 Scytodes nanahuatzin Rheims, Brescovit & Duran-Barron, 2007 — Мексика
 Scytodes nigristernis Simon, 1907 — Гвинея-Бисау
 Scytodes noeli Alayon, 1977 — Куба
 Scytodes obelisci Denis, 1947 — Египт
 Scytodes opoxtli Rheims, Brescovit & Duran-Barron, 2007 — Мексика
 Scytodes oswaldi Lenz, 1891 — Мадагаскар
 Scytodes paarmanni Brescovit & Hofer, 1999 — Бразилия
 Scytodes pallida Doleschall, 1859 — Индия, Китай, Филиппины, Новая Гвинея
 Scytodes panamensis Brescovit & Rheims, 2001 — Панама
 Scytodes panguana Brescovit & Hofer, 1999 — Перу
 Scytodes pholcoides Simon, 1898 — Сейшеллы
 Scytodes pintodarochai Rheims & Brescovit, 2009 — Бразилия
 Scytodes piroca Rheims & Brescovit, 2000 — Бразилия
 Scytodes piyampisi Rheims et al., 2005 — Бразилия
 Scytodes propinqua Stoliczka, 1869 — Пакистан
 Scytodes pulchella Berland, 1914 — Восточная Африка
 Scytodes punctipes Simon, 1907 — Остров Принсипи
 Scytodes quarta Lawrence, 1927 — Намибия
 Scytodes quattuordecemmaculata Strand, 1907 — Китай
 Scytodes quattuordecemmaculata clarior Strand, 1907 — Китай
 Scytodes quinqua Lawrence, 1927 — Намибия
 Scytodes redempta Chamberlin, 1924 — Мексика
 Scytodes reticulata Jezequel, 1964 — Кот-д’Ивуар
 Scytodes robertoi Alayon, 1977 — Куба
 Scytodes rubra Lawrence, 1937 — Южная Африка
 Scytodes ruizensis Strand, 1914 — Колумбия
 Scytodes saaristoi Rheims & Brescovit, 2009 — Бразилия
 Scytodes saci Rheims & Brescovit, 2004 — Бразилия
 Scytodes sansibarica Strand, 1907 — Занзибар
 Scytodes schultzei Purcell, 1908 — Южная Африка
 Scytodes semipullata (Simon, 1909) — Тибет
 Scytodes seppoi Bosmans & Van Keer, 2014 — Алжир, Тунис
 Scytodes sexstriata Roewer, 1960 — Афганистан
 Scytodes silvatica Purcell, 1904 — Южная Африка
 Scytodes sincora Rheims & Brescovit, 2009 — Бразилия
 Scytodes skuki Rheims & Brescovit, 2001 — Бразилия
 Scytodes socialis Miller, 2006 — Мадагаскар
 Scytodes sordida Dyal, 1935 — Пакистан
 Scytodes stoliczkai Simon, 1897 — Индия
 Scytodes strandi Spassky, 1941 — Иран, Центральная Азия
 Scytodes strussmannae Rheims & Brescovit, 2001 — Бразилия
 Scytodes subadulta Strand, 1911 — Ару
 Scytodes subthoracica Strand, 1906 — Камерун
 Scytodes subulata Purcell, 1904 — Южная Африка
 Scytodes suffusa Strand, 1906 — Восточная Африка
 Scytodes symmetrica Lawrence, 1938 — Южная Африка
 Scytodes tabuleiro Rheims & Brescovit, 2009 — Бразилия
 Scytodes tacapepucu Rheims & Brescovit, 2006 — Бразилия
 Scytodes tapacura Rheims & Brescovit, 2009 — Бразилия
 Scytodes tapuia Rheims & Brescovit, 2009 — Бразилия
 Scytodes tardigrada Thorell, 1881 — Мьянма, Новая Гвинея, Квинсленд
 Scytodes tegucigalpa Brescovit & Rheims, 2001 — Гондурас
 Scytodes tenerifensis Wunderlich, 1987 — Канарские острова
 Scytodes tertia Lawrence, 1927 — Ангола, Намибия
 Scytodes testudo Purcell, 1904 — Южная Африка
 Scytodes tezcatlipoca Rheims, Brescovit & Duran-Barron, 2007 — Мексика
 Scytodes thoracica (Latreille, 1802)T — Северное полушарие
 Scytodes tinkuan Rheims & Brescovit, 2004 — Бразилия
 Scytodes tlaloc Rheims, Brescovit & Duran-Barron, 2007 — Мексика
 Scytodes triangulifera Purcell, 1904 — Южная Африка
 Scytodes trifoliata Lawrence, 1938 — Южная Африка
 Scytodes turvo Rheims & Brescovit, 2009 — Бразилия
 Scytodes tuyucua Brescovit, Rheims & Raizer, 2004 — Бразилия
 Scytodes tyaia Rheims & Brescovit, 2009 — Бразилия
 Scytodes tyaiamiri Rheims & Brescovit, 2006 — Бразилия
 Scytodes tyaiapyssanga Rheims & Brescovit, 2006 — Бразилия
 Scytodes tzitzimime Rheims, Brescovit & Duran-Barron, 2007 — Мексика
 Scytodes uligocetes Valerio, 1981 — Коста-Рика
 Scytodes una Rheims & Brescovit, 2009 — Бразилия
 Scytodes univittata Simon, 1882 — Spain, Канарские острова to Мьянма, synanthropic in Neotropics
 Scytodes univittata unilineata Thorell, 1887 — Мьянма
 Scytodes upia Rheims & Brescovit, 2006 — Бразилия
 Scytodes vassununga Rheims & Brescovit, 2009 — Бразилия
 Scytodes vaurieorum Brescovit & Rheims, 2001 — Мексика, Гватемала
 Scytodes velutina Heineken & Lowe, 1832 — Средиземноморье, Капо-Верде, Сейшеллы
 Scytodes venusta (Thorell, 1890) — от Шри-Ланка до Явы, Голландия
 Scytodes vieirae Rheims & Brescovit, 2000 — Бразилия
 Scytodes vittata Keyserling, 1877 — Колумбия, Бразилия
 Scytodes xai Rheims & Brescovit, 2006 — Бразилия
 Scytodes ybyrapesse Rheims & Brescovit, 2006 — Бразилия
 Scytodes yphanta Wang, 1994 — Китай
 Scytodes yssaiapari Rheims & Brescovit, 2006 — Бразилия
 Scytodes ytu Rheims & Brescovit, 2009 — Бразилия
 Scytodes zamena Wang, 1994 — Китай
 Scytodes zamorano Brescovit & Rheims, 2001 — Гондурас
 Scytodes zapatana Gertsch & Mulaik, 1940 — США

Soeuria 
Soeuria Saaristo, 1997
 Soeuria soeur Saaristo, 1997T — Сейшеллы

Stedocys 
Stedocys Ono, 1995
 Stedocys leopoldi (Giltay, 1935) — Малайзия, Таиланд
 Stedocys pagodas Labarque et al., 2009 — Китай
 Stedocys uenorum Ono, 1995T — Таиланд

Примечания 

S